Del gallego: menino.
Las meninas pueden referirse a distintas obras de arte:

 Las meninas, uno de los cuadros más famosos del pintor Diego Velázquez.
 Las Meninas (Picasso), una serie de 44 cuadros que Pablo Picasso.
 Las Meninas (obra de teatro), una obra de teatro escrita por Antonio Buero Vallejo.